Windschnur steht für:

 Gräberfeld Windschnur aus der Hallstattzeit, in Südtirol
 Sepp Messner Windschnur (* 1946), italienischer Musiker

Ortsnamen in Deutschland:
 Windschnur (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg, Bayern
 Windschnur (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Windschnur (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Windschnur (Regen), Ortsteil der Gemeinde Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Windschnur (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Windschnur (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern

Ortsnamen in Österreich:
 Windschnur (Gemeinde Hafnerbach), Ortschaft der Gemeinde Hafnerbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Windschnur (Gemeinde St. Johann), Ortschaft der Gemeinde St. Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Windschnur (Gemeinde Sarleinsbach), Ort der Gemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich